Сент-Марі́-ан-Шануа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на схід від Парижа, 80 км на північний схід від Безансона, 36 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 226,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Марі-ан-Шануа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Марі-ан-Шануа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Марі-ан-Шануа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-ан-Шануа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Марі-ан-Шануа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона